Villa Zari – villa storica situata a Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza
 Villa Zari – villa storica situata a Corbetta, in provincia di Milano